Horthemels ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Horthemels (16..?–1691), niederländischer Buchhändler und Verleger
 Denis Horthemels, (168..?–1749), französischer Buchhändler und Verleger
 Frédéric Horthemels, (1688–1738), französischer Kupferstecher
 Johannes Horthemels, (1698–1776), niederländischer Philosoph und reformierter Theologe
 Louise-Madeleine Horthemels, (1686–1767), französische Kupferstecherin und Malerin, siehe Louise-Madeleine Cochin
 Marie-Anne Horthemels (1682–1727), französische Kupferstecherin 
 Marie-Nicole Horthemels,(1689–1745), französische Kupferstecherin
 Veuve de Daniel Horthemels (Marie-Anne Cellier; 1682–1727), französische Buchhändlerin und Verlegerin